Polymesoda är ett släkte av musslor. Polymesoda ingår i familjen Corbiculidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Polymesoda